Миколай из Радома (, также известен под именами Николай Радомский, Мыколай Радомский, Мыкола с Радома, Николаус Радоменсис, Николас де Радом, Н. де Радом и так далее) — польский средневековый композитор, автор полифонической музыки, живший и работавший в первой половине XV века.

Биография 
Сведения о его жизни крайне скудны. Фактически он известен только по подписям к некоторым композициям: например, «Н. де Радом», «Николас де Радом» и «Мыколай Радомский». Исследования, целью которых является идентификация композитора, продолжаются до сих пор. Считается, что автор этих композиций может быть идентичен работавшему в 20-х годах XV века в Вавеле придворному клавесинисту Софии Гольшанской (Nicolaus clavicembalista dominae reginae Poloniae), хотя выдвинутые в научной литературе (например, Х. Муселяка) гипотезы о личности кого-либо из упомянутых под этим именем (например, «„Nicolaus clavicembalista dominae reginae Poloniae“, упомянут в 1422 году как „Николас Геральди де Радом“, учился в Кракове, где получил магистерскую степень, в 1389—1391 годах упомянут в актах Ватикана как священник, уроженец Радома и связанный с Краковской епархией; несколько Мыколаев из Кракова обучались в Краковской академии в 1420—1426 и других годах; есть несколько подписанных таким образом рукописей 2-й половины XIV и 2-й половины XV века, хранящихся в Ягеллонской библиотеке; также упомянут [такой] псалмопевец в Вавельском соборе в 1460 году») до сих пор не имеют научного подтверждения. Произведения, подписанные буквой M. и содержащиеся в двух рукописных сборниках польской полифонической музыки середины XV века (датированных примерно 1440 годом), не могут идентифицироваться с иными композиторами.

Творчество 
Миколай Радомский был автором светских и духовных музыкальных произведений Бургундской школы. Приписываемые ему работы являются единственными образцами данного направления в средневековой Польше. До настоящего времени сохранилось девять произведений, приписываемых композитору, наиболее известными из которых являются мотет Магнификат на три голоса и Hystorigraphi aciem mentis — датированный 1426—1427 годами панегирик в честь королевской четы: Ягайло и Софьи Гольшанской, а также их новорождённого сына (будущего Казимира IV).

Примечания

Библиография 
 Лисса З. Миколай из Радома  // Музыкальная энциклопедия. Т. 3. — М.: Сов. энциклопедия; Сов. композитор, 1976.
 Maria Szczepańska. Studia o utworach Mikołaja Radomskiego // Kwartalnik Muzyczny. 1949, nr 25; 1950, nr 29/30.
 J. R. Wojcik. Nicola Radomski primo compositore polifonico polacco (maszynopis, Roma 1956 w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie; odbitka w Instytucie Muzykologii UW w Warszawie; mikrofilm w Bibliotece Narodowej w Warszawie).
 Mirosław Perz. Mikołaj Radomski // Polski Słownik Biograficzny, tom XXIX, 1986, s. 737—739.

Композиторы Польши XV века
Композиторы Средневековья